

Letteratura
Saga di Erik il Rosso – saga nordica

Musica
Eric the Red – album dei Týr

Persone
Erik il Rosso – esploratore norvegese